Otto von Munthe af Morgenstierne er det anvendte navn om flere personer:

 Otto von Munthe af Morgenstierne (officer) (1792-1848) – dansk officer (fulde navn: Otto Ludvig M. af M.)
 Otto von Munthe af Morgenstierne (historiker) (1871-1945) – dansk personalhistoriker (fulde navn: Bredo Otto Anton M. af M.)